Een lid van de familie van de Makkabeeën, leiders van de Makkabese opstand en stichters van de dynastie van de Hasmoneeën. De familie van de Makkabeeën bestaat uit:
Mattathias
Judas Makkabeüs
Jonathan Makkabeüs
Simon Makkabeüs
Johannes Makkabeüs
Eleazar Makkabeüs